-{XXVI}- Олимпијске игре су одржане 1996. године у Атланти, у САД. Остали градови кандидати су били Атина, Београд, Манчестер, Мелбурн и Торонто. Упркос очекивању да ће Игре 1996. године, на сто година модерног олимпизма, бити додељене Грчкој односно Атини, то се није догодило. МОК је у појашњењу објавио да су нажалост стање и број спортских борилишта у Атини (те 1990. године када се доносила одлука) били недовољни да би се успешно организовале Игре за 1996. годину. Атина је касније добила организацију Олимпијских игара 2004. године.

Организација Игара није протекла без проблема, иако су Игре укупно оствариле профит. По први пут је примењен принцип по којем су се комплетне Игре финансирале без икакве помоћи јавних фондова (државе или града) већ су се сви трошкови покрили од продаје улазница, реклама и из приватних фондова. Последица је била да је организатору често била замерана претерана комерцијализација догађања, што није баш у складу са духом олимпизма.

Игре су имале и трагичну страну, у експлозији постављене бомбе на олимпијском стадиону 27. јула погинуо је један гледалац а још стотињак их је повређено. Такмичари и новинари памте Игре и по великим саобраћајним гужвама, које су јако отежале кретање између различитих борилишта кроз град, и изазвале доста незадовољства учесника Игара.

Ипак, сама такмичења су била јако добро праћена и квалитетна, па су у спортском смислу Игре успеле. На церемонији отварања Игара бакљу је упалио Мухамед Али, а церемонији је био присутан и словеначки гимнастичар Леон Штукељ као један од најстаријих живих олимпијаца тих година. У програм су укључени спорт софтбол као и две нове дисциплине: одбојка на песку и брдски бициклизам. Учествовало је рекордних 197 земаља учесница, а чак њих 79 је освојило барем једну медаљу.

У такмичарском програму су се истакли следећи појединци и догађаји:
 Наим Сулеуманоглу је постао први дизач тегова са три освојена злата на ОИ за редом.
 Мајкл Џонсон је освојио злата у тркама на 200 -{m}- и на 400 -{m}-, оборивши при томе светски рекорд на 200 -{m}-. Донован Бејли из Канаде је пак поставио светски рекорд на 100 -{m}- освојивши при томе логично и златну медаљу. У спринту се још истакла Мари-Жозе Перек која је као и Џонсон освојила дисциплине 200 -{m}- и 400 -{m}-.
 Због чињенице да су по први пут на Играма наступали и професионалци у бициклизму, прилику за злато је искористио и Мигел Индураин, један од најуспешнијих професионалних бициклиста у историји.
 Мишел Смит из Ирске је освојила три злата и бронзу у пливању. На њене медаље је међутим пала сена две године касније када је била кажњена због допинга, иако су јој медаље са ОИ службено остале признате. Ами Ван Дукен из САД је освојила четири злата у пливању.
 Андре Агаси из САД је освојио златну медаљу, поставши тиме први тенисер који је у каријери освојио барем једном сва четири највећа тениска турнира и Олимпијске игре.
 Курт Енгл из САД је освојио злато у рвању, иако је током борбе имао фрактуру врата.
 Денг Јапинг из Кине је освојила злато у стоном тенису за жене појединачно и у пару. Тиме је поновила успех од четири године раније, са Игара у Барселони.

Списак спортова 
(Пливање, синхронизовано пливање, ватерполо и скокови у воду се сматрају различитим дисциплинама истог спорта)

Распоред такмичења

Биланс медаља 
(Медаље домаћина посебно истакнуте)

Спољашње везе 
 Извештај са ОИ 1996. године (књига 1)
 Извештај са ОИ 1996. године (књига 2)
 Извештај са ОИ 1996. године (књига 3)

Спорт у САД

Спорт у 1996.